Es gab folgende Schlachten bei Liegnitz:
 1241 siegten hier Mongolen über ein polnisch-deutsches Ritterheer, siehe Schlacht bei Liegnitz (1241)
 1634 besiegen die Kursachsen die Kaiserlichen, siehe Schlacht von Liegnitz (1634)
 1760 siegte hier ein Heer des Königreichs Preußen über ein österreichisches Heer, siehe Schlacht bei Liegnitz (1760)